Robert Hal, OC (Pojn En, 3. januar 1939 — Viton, 30. januar 2023) bio je kanadski hokejaš na ledu koji važio za jednog od najvećih igrača svih vremena. Njegova plava kosa, legendarna brzina klizanja, naleti s krana na kraj i sposobnost veoma brzog udaranja paka zaradili su mu naziv „Zlatni džet”. Njegove sposobnosti su bile takve da su jedan ili dva protivnička igrača često imala zadatak samo da ga prate - što je počast njegovoj eksplozivnosti.

U svoje 23 godine u Nacionalnoj hokejaškoj ligi (NHL) i Svetskoj hokejaškoj asocijaciji (WHA), Hal je igrao za Čikago blekhokse, Vinipeške džetse i Hartfordske vejlerse. On je osvojio Hartov memorijalni trofej kao najvrijedniji igrač NHL-a dva puta i Art Rosov trofej kao vodeći strelac NHL-a tri puta, dok je pomagao blekhoksima u osvajanju Stanli kupa 1961. godine. On je takođe predvodio Vinipeške džetse na šampionatu Avko kupa 1976. i 1978. godine. On je bio igrač sa najviše NHL golova sedam puta, u kom pogledu je drugi igrač u istoriji. On je primljen u Hokejski hol slavnih 1983. godine, Sportski hol slavnih u Ontariju 1997. godine, a Međunarodnu nagradu Vejn Grecki dobio je 2003. godine. Godine 2017, Hal je proglašen jednim od 100 najvećih NHL igrača u istoriji.

Detinjstvo i mladost 

Hal je rođen u Pojnt Enu u Ontariu. On je sin Lene Kuk i Roberta Edvarda Hala, rukovodioca cementne kompanije. On je igrao mali hokej u Belevilu, a potom juniorski B hokej za Vudstock Voriore u jesen 1954. godine. Hal je predvodio Voriore do Saderlandskog kupa 1955. godine u Ontariju. Kasnije je igrao za Galt blekhokse i Sent Katarins tipije u Hokejaškom savezu u Ontarija, pre nego što se 1957. godine pridružio Čikaškim blekhoksima, sa 18 godina.

Igračka karijera

NHL karijera 

Hal je imao solidnu debitantsku godinu i završio na drugom mestu u Kalderovom memorijalnom trofeju. Hal je prvobitno nosio brojeve 16 i 7 kao Blekhok, ali je kasnije prešao na svoj čuveni broj 9, odajući počast njegovom idolu iz detinjstva Gordiju Hau. Do svoje treće sezone (1959–60), predvodio je ligu u postizanju golova i poena (Trofej Art Rosa), dvostruki uspeh koji je postigao u 1961–62 i 1965–66. Predvodio je Čikago do Stenli kupa 1961. godine — njihovog ukupno trećeg i prvog u 23 godine. Završio je drugi po poenima još tri puta.

Dana 12. marta 1966, Golden Džet je postao prvi NHL igrač koji je postigao više od 50 golova u sezoni, nadmašivši Morisa Rišara, Bernija Džefriona i njegovu sopstvenu ocenu od 50 golova. Njegov 51. gol, koji je postigao na Čezare Manijago iz Njujork rendžersa, doneo mu je sedmominutne ovacije vernika stadiona u Čikagu. Hal je na kraju postigao 54 gola te sezone, što je najveći ukupan broj u jednoj sezoni u eri Originalnih šest. Iste godine, Hal je postavio rekord za najviše poena u sezoni sa 97, jedan više od prethodnog rekorda koji je postavio Diki Mur 7 godina ranije. Njegov ukupan broj poena izjednačio je sledeće godine saigrač Stan Mikita, a njihov rekord je tri godine kasnije oborio Fil Espozito. Hal je vodio ligu u broju golova sedam puta tokom 1960-ih. U sezoni 1968–69, uprkos tome što je Hal prevazišao svoje golove u sezonskom rekordu za četiri gola (58) i postavio rekord u NHL ligi od 107 poena (drugi u ligi te godine), njegov tim je prvi put propustio plejof od njegove početničke sezone. Do svoje poslednje NHL sezone, postigao je 50 ili više golova, neverovatnih pet puta. Ovo je bilo samo jednom manje od svih ostalih igrača u istoriji NHL-a zajedno do tog trenutka.

U punih 15 NHL sezona, deset puta je izabran za levo krilo sve-zvezdanog prvog tima i dva puta za levo krilo drugog tima. Njegov slapšot je nekada imao brzinu od 118,3 mph (190,5 km/h), a mogao je da kliza brzinom od 47,8 km/h. Tokom njegovog pokušaja da bude prvi koji je premašio prag od 50 golova, tvrdilo se da je Hulov zglobni udarac bio teži od njegovog slapšota.

Nagrade i dostignuća 

 Postao je treći hokejaš koji se pojavio na naslovnoj strani časopisa Tajm
 Član Sportske kuće slavnih Manitobe
 Inauguralni član Kuće slavnih Svetske hokejaške asocijacije.
 Počasni član Sportske kuće slavnih Ontarija
 Godine 2011, statue Hala i Stana Mikita postavljene su ispred Junajted centra, gde trenutno igraju Blekhoksi

Statistike karijere

Trenerski period

Reference

Spoljašnje veze 

 -{Bobby Hull's biography at Canadian Sports Hall of Fame}-
 -{Bobby Hull's biography at Manitoba Hockey Hall of Fame}-
 -{Career Overview and Biography by ESPN}-
 -{Bobby Hull, winner of the Lionel Conacher Award and the Bobbie Rosenfeld Award: Virtual Museum of Canada Exhibit}-

Рођени 1939.
Канадски хокејаши на леду
Умрли 2023.